

Miejscowości w Polsce
 Lucynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn 
 Lucynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków

Miejscowość na Ukrainie
 Lucynów (Люцинів) – wieś w rejonie hoszczańskim w obwodzie rówieńskim

Zobacz też
 Lucynów Duży